Het ATP-toernooi van Bangkok 2013 (met de officiële naam Thailand Open) vond plaats van 23 tot en met 29 september. Er werd gespeeld op de overdekte hardcourtbanen van de Impact Arena in de Thaise stad Bangkok.

Het enkelspel werd gewonnen door Milos Raonic. Hij versloeg in de finale Tomáš Berdych met 7-6 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Jamie Murray en John Peers. Zij versloegen in de finale Tomasz Bednarek en Johan Brunström met 6-3, 3-6 en [10-6].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Bangkok
ATP-toernooi van Bangkok